

Geografia 
 Billinger Lake – lago situato in Ontario, Canada

Persone 
 Manfred Billinger (1953-2001) – scultore tedesco
 Richard Billinger (1890-1965) – drammaturgo, poeta e scrittore austriaco
 Stephan Billinger (1897-1966) – politico tedesco
 Stina Billinger (1980) – politica svedese